Чемпионат России по тяжёлой атлетике 2008 года — 17-й чемпионат России по тяжёлой атлетике проходил в Саранске с 13 по 18 мая.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Шаинова и Царукаева стали победителями первого дня чемпионата России по тяжелой атлетике
 Сливенко и Евстюхина стали чемпионками России по тяжелой атлетике в Саранске
 В Саранске прошел розыгрыш наград чемпионата России по тяжелой атлетике в самых легких весовых категориях у мужчин
 Армен Казарян и Андрей Павленко стали чемпионами России по тяжелой атлетике в весовых категориях до 69 кг и до 77 кг
 Роман Хаматшин и Хаджимурад Аккаев стали чемпионами России по тяжелой атлетике в весовых категориях до 85 кг и до 94 кг
 Дмитрий Лапиков и Юрий Шеломанов выиграли две самые тяжелые весовые категории на чемпионате России по тяжелой атлетике

Чемпионаты России в 2008 году
Чемпионаты России по тяжёлой атлетике
Спортивные соревнования в Саранске
Май 2008 года
2008 год в тяжёлой атлетике
2000-е годы в Мордовии